Національний дивізіон Молдови 2019 () — 29-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Чемпіонський титул вп'яте поспіль здобув Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-14

Тури 15-28

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2019
Молдова
2019 у Молдові